La Türkiye 2. Basketbol Ligi 2013-2014 è stata la 45ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Türkiye 2. Basketbol Ligi 2013-2014